

Ожидаемые события 
 1 июля — истекает срок предоставления Гонконгу статуса автономии в рамках совместной китайско-британской декларации 1984 года и Основного закона Гонконга в рамках программы «Одна страна, две системы».
 Июль — радиопослание, отправленное 3 сентября 2001 года с 70-метрового радиотелескопа РТ-70 Центра дальней космической связи (Евпатория, Крым), достигнет звезды 47 Большой Медведицы.

Вымышленные события 
В 2047 году происходят события:
 игр Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Crysis 3;
 фильма «Горизонт событий».

См. также

Примечания